Foley kan syfta på:

 Foley – filmljud som läggs på efter filminspelningen, se tramp
 Foley, Minnesota – administrativ huvudort i Benton County
 Foley, Missouri – en ort i Lincoln County